Арсений Икалтоели или Арсен Икалтойский (; около 1050 — умер около 1127) — грузинский святой, церковный деятель, теолог, каллиграф,  и духовный , сыгравший заметную роль в церковной жизни Грузии в царствование Давида IV Строителя (1089—1125), с которым он сотрудничал в создании грузинских монастырских академий.

Биография 
Преподобный Арсений Икалтойский происходил из грузинского княжеского рода Вачнадзе. Родился в Кахетии (Восточная Грузия), по некоторым данным, в селении Икалто. Воспитанный благочестивыми родителями, преподобный Арсений с детства отличался любовью к церковным службам и молитве.

Получил образование в Константинопольской академии, центре византийской философской деятельности и классического обучения, где глубоко изучил не только богословие, но и естественные науки, служил монахом на Чёрной горе близ Антиохии. Здесь занимался богословской и переводческой деятельностью, исследуя, в частности, причины отпадения нехалкидонских Церквей от Православия. Около 1114 года Икалтоели вместе с несколькими другими грузинскими монахами-репатриантами откликнулся на призыв царя Давида IV и присоединился к реконструированной грузинской церкви.

Согласно легенде, Арсен Икалтоели основал в Икалто духовную академию, ставшую высшим учебным заведением Грузии в течение XI—XII веков и средоточием неоплатонической философии в Грузии. Был первым ректором академии. Отстаивая чистоту Православия, стяжал ещё при жизни славу учёного-энциклопедиста (богослова, философа, филолога, логика, физика, анатома, поэта).

Вместе с Иоанэ Петрици привнёс византийскую философскую традицию в недавно основанную грузинскую академию в Гелати близ Кутаиси. В конце концов обосновался в монастыре Шиомгвиме близ Мцхеты. Арсен Икалтоели перевёл такую важную работу как «правление Великого Закона» во время пребывания на своей родине. Ему также принадлежит перевод на грузинский язык «Великого Номоканона» святого Фотия, Патриарха Константинопольского (857—867, 877—886), «Золотого нектара» святого Иоанна Дамаскина, а также составление сборника переводных трудов «Догматикон» с комментариями, направленными против различных еретических учений.

В течение многих лет являлся духовником царя Давида IV Строителя и своими благими советами всемерно содействовал процветанию Грузинской Церкви.

Его огромные усилия по переводу и составлению основных доктринальных и полемических работ с греческого языка дали новый импульс грузинской святоотеческой и философской литературе. В философии — последователь схоластического аристотелизма.

Был канонизирован Грузинской православной церковью, память о нём отмечают 6 (19) февраля.

Литература  
 Лолашвили И., Хидашели Ш. Грузинская советская энциклопедия. — 1975. — т. 1. — с. 585—586.

Философы Грузии
Духовные писатели
Святые Грузии
Педагоги Грузии
Монахи Грузинской православной церкви